een bhikkhu, boeddhistische monnik
 een sadhoe, een rondzwervend hindoeïstisch asceet
 een asceet, zie Ascese
 een sannyasin, een hindoeïstische monnik verbonden aan een kloosterorde 
 een soefi fakir
 een lid van een der bedelorden